Seespitze ist der Name folgender geographische Objekte:

Orte
 Seespitze (Röthenbach an der Pegnitz), Ort in der Gemeinde Röthenbach an der Pegnitz in Bayern

Berge
 Seespitze (Hohe Tauern) (), Berg in den Hohen Tauern in Tirol
 Östliche Seespitze (), Berg in den Stubaier Alpen in Tirol
 Schlicker Seespitze (), Berg in den Stubaier Alpen in Tirol
 Westliche Seespitze (), Berg in den Stubaier Alpen in Tirol

Siehe auch
 Seespitz